Knock Knock steht für:

 Knock Knock (Album), Album von Bill Callahan (1999)
 Knock Knock (2007), US-amerikanischer Film von Joseph Ariola 
 Knock Knock (2015), US-amerikanischer Film von Eli Roth